Bourgneuf (Charente-Maritime)
 Bourgneuf (Saboia)
 Bourgneuf-en-Mauges
 Bourgneuf-en-Retz
 Le Bourgneuf-la-Forêt